

Aziende 
 View-Master S.A. - azienda francese controllata della Sawyer's
 View-Master Ideal - azienda statunitense derivata dalla fusione tra View-Master International Group e Ideal Toy Company

Fotografia 
 View-Master - sistema stereoscopico inventato da William Gruber e commercializzato per prima dalla Sawyer's nel 1938
 View-Master Personal Stereo Camera - fotocamera stereoscopica del sistema View-Master commercializzata dalla Sawyer's nel 1952
 View-Master Stereo Color Camera - fotocamera stereoscopica del sistema View-Master prodotta da Rodenstock nel 1962 per conto della Sawyer's

Musica 
 View Master - album di Buckethead del 2013

Videogiochi 
 View-Master Interactive Vision - sistema interattivo commercializzato da View-Master Ideal